Capitale Sucre peut désigner :

Toponymes

Capitale Sucre : l'une des six divisions territoriales de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 Capitale Sucre : l'une des six divisions territoriales de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme